Het ATP-toernooi van Indianapolis 2007 (met de officiële naam Indianapolis Tennis Championships) werd gespeeld van 23 tot en met 29 juli 2008. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Indianapolis Tennis Center in de Amerikaanse stad Indianapolis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indianapolis
ATP-toernooi van Atlanta